Ascanio Colonna è un nome ricorrente nella nobile famiglia romana dei Colonna.

Personalità
Ascanio Colonna (1500-1557) del ramo di Paliano.
Ascanio Colonna (1560-1608), cardinale della Chiesa cattolica. 
Ascanio Colonna (1883-1971), ministro e ambasciatore del Regno d'Italia.